Xénophon (en grec ancien Ξενοφῶν, « étrange voix ») est un nom qui peut désigner :

Personnalités

Personnalités antiques 
 Xénophon de Corinthe, athlète grec vainqueur aux concours olympiques (464 av. J.-C.) à la course du stade et au pentathlon, auquel le poète Pindare dédia une ode ;
 Xénophon d'Athènes est un disciple de Socrate, mercenaire, stratége, exploitant agricole, historien grec  (—430-—354) ;
 Xénophon, sculpteur du  ;
 Xénophon de Lampsaque, géographe ;
 Claudius Xenephon un gouverneur romain de Bretagne ;
 Xénophon de Cos est un médecin grec () ;
 Lucius Flavius Arrianus Xénophon, connu sous le nom d'Arrien, historien et philosophe grec du  ;
 Xénophon d'Éphèse, un romancier grec (-).

Saint chrétien 
 Xénophon, saint catholique et orthodoxe du  ; fêté le 26 janvier.

Patronymes 
 Nick Xenophon, un homme politique australien

Personnalités contemporaines portant ce prénom 
 Xenophón Zolótas, homme politique grec (1904-2004) ;
 Xenophon Balaskas, joueur de baseball sud-africain ;
 Xenophon Overton Pindall, gouverneur de l'Arkansas ;
 Xenophon P. Wilfley, sénateur du Missouri.

Autres significations 
 Xénophon, cratère de la lune ;
 Xénophon, une goélette naufragée le  au large de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Étymologie 
Xénophon est la forme francisée du grec ancien Ξενοφῶν contenant xenos signifiant « étrange » et phônê signifiant « voix ».

Ce patronyme serait d'origine Arcadienne, province grecque au centre du Péloponnèse.

Références